Balázs Zoltán (1902–1990) korcsolyázó
 Balázs Zoltán (1977) színész, rendező
 Balázs Zoltán (?) labdarúgó